Příjmení Řihák nese více různých osobností:

 Josef Řihák (* 1959) – český politik 
 Metoděj Řihák (1885–1934) – český římskokatolický kněz
 Petr Řihák (* 1963) – československý basketbalista